Георгиевское — село Бежецкого района Тверской области России, входит в состав Поречьевского сельского поселения.

География 
Село расположено в 12 км на юго-восток от центра поселения села Поречье и в 26 км на северо-запад от райцентра Бежецка.

История 
В 1857 году в селе была построена каменная Смоленская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1789 года.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Чижовской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село входило в состав Чижевского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Поречьевского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Смоленской иконы Божией Матери (1857).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района